El término Baránovka  puede referirse a:

Localidades 

Baránovka (Altái), localidad del krai de Altái, en Rusia.
Baránovka (Chorni Yar, Astracán), localidad del raión de Chorni Yar del óblast de Astracán, en Rusia.
Baránovka (Krasni Yar, Astracán), localidad del raión de Krasni Yar del óblast de Astracán, en Rusia.
Baránovka (Narimánov, Astracán), localidad del raión de Narimánov del óblast de Astracán, en Rusia.
Baránovka (Volodarski, Astracán), localidad del raión de Volodarski del óblast de Astracán, en Rusia.
Baránovka (Elynka, Briansk), localidad del raión de Elinka del óblast de Briansk, en Rusia.
Baránovka (Karáchev, Briansk), localidad del raión de Karáchev del óblast de Briansk, en Rusia.
Baránovka (Rognédino, Briansk), localidad del raión de Rognédino del óblast de Briansk, en Rusia.
Baránovka (Zhúkovka, Briansk), localidad del raión de Zhúkovka del óblast de Briansk, en Rusia.
Baránovka (Cheliábinsk), localidad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia.
Baránovka (Babýnino, Kaluga), localidad del raión de Babýnino del óblast de Kaluga, en Rusia.
Baránovka (Jvastovichi, Kaluga), localidad del raión de Jvastovichi del óblast de Kaluga, en Rusia.
Baránovka (Yúzhnov, Kaluga), localidad del raión de Yúzhnov del óblast de Kaluga, en Rusia.
Baránovka (Kémerovo), localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Baránovka (Kírov), localidad del óblast de Kírov, en Rusia.
Baránovka (Kostromá), localidad del óblast de Kostromá, en Rusia.
Baránovka (Josta, Sochi, Krasnodar), localidad del distrito de Josta de la unidad municipal de la ciudad de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Baránovka (Lázarevskoye, Sochi, Krasnodar), localidad del distrito de Lázarevskoye de la unidad municipal de la ciudad de Sochi del krai de Krasnodar, en Rusia.
Baránovka (Kurgáninsk), localidad del óblast de Kurgáninsk, en Rusia.
Baránovka (Dankov, Lípetsk), localidad del raión de Dankov del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Baránovka (Yelets, Lípetsk), localidad del raión de Yelets del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Baránovka (Atiúrevo, Mordovia), localidad del raión de Atiúrevo de la república de Mordovia, en Rusia.
Baránovka (Krasnoslobodsk, Mordovia), localidad del raión de Krasnoslobodsk de la república de Mordovia, en Rusia.
Baránovka (Moscú), localidad del óblast de Moscú, en Rusia.
Baránovka (Nizhni Nóvgorod), localidad del óblast de Nizhni Nóvgorod, en Rusia.
Baránovka (Oriol), localidad del óblast de Oriol, en Rusia.
Baránovka (Kuedá, Perm), localidad del raión de Kuedá del krai de Perm, en Rusia.
Baránovka (Kungur, Perm), localidad del raión de Kungur del krai de Perm, en Rusia.
Baránovka (Gdov, Pskov), localidad del raión de Gdov del óblast de Pskov, en Rusia.
Baránovka (Pskov), localidad del raión de Pskov del óblast de Pskov, en Rusia.
Baránovka (Miloslávskoye, Riazán), localidad del raión de Miloslávskoye del óblast de Riazán, en Rusia.
Baránovka (Mijáilov, Riazán), localidad del raión de Mijáilov del óblast de Riazán, en Rusia.
Baránovka (Atkarsk, Sarátov), localidad del raión de Atkarsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Baránovka (Volsk, Sarátov), localidad del raión de Volsk del óblast de Sarátov, en Rusia.
Baránovka (Petróvskoye, Tambov), localidad del raión de Petróvskoye del óblast de Tambov, en Rusia.
Baránovka (Tokariovka, Tambov), localidad del raión de Tokariovka del óblast de Tambov, en Rusia.
Baránovka (Tartaristán), localidad de la república de Tartaristán, en Rusia.
Baránovka (Tver), localidad del óblast de Tver, en Rusia.
Baránovka (Kímovsk, Tula), localidad del raión de Kímovsk del óblast de Tula, en Rusia.
Baránovka (Kúrkino, Tula), localidad del raión de Kúrkino del óblast de Tula, en Rusia.
Baránovka (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.
Baránovka (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Baránovka (Kamyshin, Volgogrado), localidad del raión de Kamyshin del óblast de Volgogrado, en Rusia.
Baránovka (Nikoláyevsk, Volgogrado), localidad del raión de Nikoláyevsk del óblast de Volgogrado, en Rusia.

Ríos 

Río Baránovka (Balajonka), río del óblast de Kémerovo, en Rusia, de la cuenca del río Obi.
Río Baránovka (Tsná), río del óblast de Tver, en Rusia, de la cuenca del río Nevá.